Будонг-Будонг:

 Будонг-Будонг — река на острове Сулавеси, Индонезия;
  — район в провинции Западный Сулавеси, Индонезия;
 Будонг-будонг — один из австронезийских языков Индонезии.